Алтмяэ () — эстонская фамилия и топоним. Известные носители:
 Алтмяэ, Арви (род. 1942) — советский и эстонский архитектор, политик, ректор Высшей технической школы.
 Алтмяэ, Арнольд (1934—1984) — эстонский советский актёр и кинорежиссёр-документалист.
 Алтмяэ, Рийна Каареловна — советский эстонский архитектор, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1984 года.

Топоним 
  — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.